Essien ist der Name folgender Personen:
 Essien Udosen Essien-Udom (1928–2002), nigerianischer Politikwissenschaftler, Soziologe und Historiker
 Joseph Kweku Essien (* 1945), ghanaischer Geistlicher, Bischof von Wiawso
 Kweku Essien (* 1984), ghanaischer Fußballspieler
 Loick Essien (* 1990), britischer Pop- und R&B-Musiker
 Michael Essien (* 1982), ghanaischer Fußballspieler